Alberto Antonio González Pava (Maracaibo, Zulia, Venezuela, 2 de noviembre de 1990) actor, escultor y artista plástico venezolano de origen wayuu del clan Aapüshana.

Vida 
Sus padres fueron Denis María Pava y Antonio González, este último de origen wayuu. Siendo el sexto entre sus 7 hermanos, comenzó sus estudios en 1998 en la Escuela Básica Nacional Alonso de Ojeda en Maracaibo, bajo la responsabilidad de su hermana mayor Rubí González, quien decide ocuparse de sus hermanos al fallecer su madre.

Desde temprana edad demostró su inclinación a las artes plásticas y a la actuación como arte representativo. Comenzó a mostrar su trabajo en una exposición de arte infantil en el Museo de Artes Luis Chacón en el año 2001, siendo su primera experiencia como expositor, para luego presentarse en una Bienal de Arte Libre en San José de la Matilla en el municipio Jesús Enrique Lossada en el año 2004. Posteriormente mientras sigue su preparación académica en la Institución Francisco Ochoa, allí se le designa como encargado de realizar el escudo de la escuela como reconocimiento a sus destrezas en al arte de esculpir, el cual expone en el año 2006 en la Bienal Chiara Lubich.

Hasta el 2008 cursó estudios en la Unidad Educativa Nacional Dr. Francisco Ochoa para luego entrar en la Escuela de Artes Plásticas Julio Arreaga a partir del año 2009, logrando exponer el mismo año en la exposición de esculturas Hall Galería Daniel Rincón en el que fue considerado por la revista tendencias como artista de relevo haciendo mención a la generación de las artes 2011. Mientras continúa su preparación, el mismo año 2011 participa en una muestra de esculturas y pinturas en la Universidad Católica Cecilio Acosta, casa de estudio que lo acogería después como alumno.
En el año 2012 decide crear un movimiento ecologista al que denomino Eco Verde Zulia, antes de ingresar formalmente como estudiante de la Universidad Católica Cecilio Acosta, primeramente a prepararse como comunicador social y luego a cursar la carrera de artes visuales mención museología bajo la tutela de Laura Rondón, escultora zuliana reconocida por sus aportes en el diseño del Monumento a la Virgen de la Chiquinquirá en el paseo Ciencias de Maracaibo y Rubén Suárez como motivador y profesor de escultura.

Luego de incursionar en el año 2017 en las artes cinematográficas con su protagonismo en el Destetado, decide salir de Venezuela rumbo a Uruguay en donde reside durante meses hasta establecerse en Santiago de Chile.

Incursión en la actuación 
El Destetado es un cortometraje que protagonizó González Pava en el año 2017 con la dirección de Héctor Silva Núñez, corto en el cual le dio vida a Jairo, un joven que busca un lugar en su constante autoexploración, situación que enfrenta en su realidad de diversidad y los estereotipos estéticos, étnicos y sociales que se impone de acuerdo a la cultura mayoritaria. El filme contó con una producción franco venezolana en donde Eva Chillon le dio un toque de surrealismo. La producción contó con la participación de Luiggi Shamanna, Rayza de la Hoz y Gloria Jusayu, por lo cual la temática fue expuesta en español y wayunaiki en lugares de Maracaibo y sus paisajes circundantes.
El Destetado fue estrenado en el año 2018 en el Festival Internacional de cine de Toronto, evento en el que se le consideró a Jairo como un personaje de ̈exploración del ser¨, además de ser un proceso creativo que le dio vida a un personaje surreal que además padecía el mal de Poland.

El filme ha sido presentado en Festivales como 
 Festival Internacional de Cine Toronto TIFF (Canadá).
 Festival Internacional de cine y comunicación de los pueblos indígenas originarios ficmayab (Guatemala).
 Muestra indígena de cine y memoria de resistencia (USA).
 Cine estudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid (España).
 Festival internacional cinematográfico de Montevideo (Uruguay).
 Festival internacional de cine indígena de Wallmapu Temuco (Chile).
 Festival de cine venezolano de Tokio (Japón).
 Festival de cine latinoamericano del Rosario (Argentina).

Referencias 

Artistas plásticos de Venezuela
Indígenas de Venezuela
Pueblo wayú